Andrej Mrena (né le  à Banská Bystrica en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
En 1999, il débute en senior avec le HC05 Banská Bystrica dans la 1. liga. Il a évolué dans l'Extraliga ainsi qu'en France où il est arrivé en 2004 à Clermont. Il a été capitaine de Dijon de 2006 à 2008. Il a remporté la Coupe de France 2006 et 2012 avec les Ducs de Dijon et 2014 avec les Ducs d'Angers.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000 || HC05 Banská Bystrica || 1.liga || 43|| 6|| 10|| 16|| 18|| || || || || 
|-
| 2000-2001 || HC05 Banská Bystrica || 1.liga || 38|| 6|| 6|| 12|| 2|| || || || || 
|-
| 2001-2002 || KLH Chomutov || 1.liga || 10|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2002-2003 || HC05 Banská Bystrica || 1.liga || 38|| 4|| 1|| 5|| 28|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| HC Nitra || Extraliga || 53|| 1|| 8|| 9|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Clermont || Ligue Magnus|| 25|| 4|| 14|| 18|| 32|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2005-2006|| Dijon|| Ligue Magnus|| 26|| 5|| 6|| 11|| 20|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Dijon|| Ligue Magnus|| 23|| 4|| 13|| 17|| 38|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Dijon|| Ligue Magnus|| 26|| 6|| 9|| 15|| 24|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| HC05 Banská Bystrica || Extraliga || 45|| 0|| 4|| 4|| 12|| || || || || 
|-
| rowspan=3|2009-2010|| HC05 Banská Bystrica || Extraliga || 18|| 0|| 0|| 0|| 6|| || || || || 
|-
| HK Brezno || |1.liga || 6|| 4|| 1|| 5|| 8|| || || || || 
|-
| HK Spišská Nová Ves || Extraliga || 25|| 0|| 4|| 4|| 6|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Dijon|| Ligue Magnus|| 26|| 4|| 9|| 13|| 28|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012|| Dijon|| Ligue Magnus|| 26|| 3|| 7|| 10|| 10|| 5|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2012-2013|| Dijon|| Ligue Magnus|| 26|| 0|| 2|| 2|| 10|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2013-2014|| Angers|| Ligue Magnus|| 26|| 0|| 6|| 6|| 18|| 15|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2014-2015|| Angers|| Ligue Magnus|| 25 || 1 || 3 || 4 || 6 || 10 || 1 || 1 || 2 || 8 
|-
| 2015-2016 || Diables rouges de Briançon || CdlL || 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus ||26 ||1 ||6 || 7|| 4||10 ||0 ||3 ||3 || 0
|-
| 2016-2017 || Dogs de Cholet || Division 1 ||24 ||0 ||8 || 8|| 6||2 ||0 ||0 ||0 || 0
|-
| 2017-2018 || Dogs de Cholet || Division 1 ||26 ||3 ||3 || 6|| 22 || -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en mars 1981
Naissance à Banská Bystrica
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur du KLH Chomutov
Joueur du HK Nitra
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du Hockey Club Choletais
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK Spišská Nová Ves